Hans Kuhn (filoloog) - Duits filoloog
 Hans Kuhn (chemicus) - Zwitsers wetenschapper op het gebied van de fysische chemie
 Hans Kuhn (wielrenner) - Duits wielrenner